Stati Uniti d'America
 Wetmore – città della Contea di Nemaha, Kansas
 Wetmore – township della Contea di McKean, Pennsylvania